

Geografia

Svizzera 
 Lieli – ex comune ora frazione di Hohenrain, comune nel distretto di Hochdorf (Canton Lucerna)
 Lieli – ex comune ora frazione di Oberwil-Lieli, comune nel distretto di Bremgarten (Canton Argovia)
 Oberwil-Lieli – comune nel distretto di Bremgarten (Canton Argovia)